El término gasolinazo puede referirse, en esta enciclopedia: 

  a la nivelación en el precio de los carburantes en Bolivia;
  a las protestas por el precio de la gasolina en México de 2017;
  al movimiento de los chalecos amarillos, en Francia.